Фогтс:
 Фогтс, Альберт (1904—1943) — инженер, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».
 Фогтс, Берти (род. 1946) — немецкий футболист и футбольный тренер.